Natalia Avila (Rio de Janeiro, 24 de abril de 1991) é uma publicitária e escritora de ficção, sua produção se concentra na literatura fantástica.

Biografia 
Natalia Avila é formada em publicidade e tem pós-graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas. Ela trabalhou em uma empresa de publicidade, quando foi demitida começou sua carreira como escritora, primeiro com o livro infantil As Maravilhosas Aventuras da Tintinlolândia e fundou sua própria editora de livros infantis chamada: Sonhos de Bolso. Com essa vertente também estabeleceu um projeto literário com palestras e aulas em escolas, para crianças.

Depois de dois anos focada na literatura infantil ela decidi focar no público jovem-adulto. Ela também é professora de escrita criativa.

Ela é uma escritora semi-independente que divulga e em vários casos vende seus próprios livros. Ela esteve em primeiro lugar no Brasil entre os livros mais vendidos na seção Fantasia, no site Amazon.

Obras

Série O Conto Perdido de Montecorp 
 Era de Sombras e Lembranças (Global, 2021)

Livros isolados 
 O Retrato da Nebulosa
 Do que é Feito o Universo 
 A Falsificadora de Mapas (2021)
 Se Essa Rua Fosse Minha (2021)

Infantil 
 As Maravilhosas Aventuras da Tintinlolândia (2016)
 As Viagens de Valentim (Sonhos de Bolso, 2020)

Antologias

Antologia Fantástica 
 Histórias Perdidas (2021)
 Grimório Encantado (2021)

Nascidos em 1991
Naturais do Rio de Janeiro
Mulheres romancistas do Brasil
Autores de literatura infantojuvenil do Brasil
Mulheres na literatura
Escritores de livros de fantasia
Escritoras do século XXI
Escritores do Rio de Janeiro (estado)